La llata o llatra és un material tradicional fet de trena de brins de forma aplanada, i que s'empra per fer senalles, capells, estores i altres productes manufacturats. Es pot fabricar de diverses plantes:
 Llata d'espart, feta de fibra d'espart
 Llata de palma, feta de bargalló (it, cast, sard)